Por Guillermo Pérez de Arce puede referirse a:

 Guillermo Pérez de Arce Adriazola, abogado y periodista chileno.
 Guillermo Pérez de Arce Plummer, empresario y político chileno, hijo del anterior.